

Нортридж — переписна місцевість в окрузі Кларк, штат Огайо
 Нортридж — переписна місцевість, штат Техас